Allahyarlı – centro abitato del distretto di Beyləqan, in Azerbaigian
 Allahyarlı – centro abitato del distretto di Masallı, in Azerbaigian
 Allahyarlı – centro abitato del distretto di Şabran, in Azerbaigian
 Allahyarlı – centro abitato del distretto di Siyəzən, in Azerbaigian